El Nucli antic de Vic és un conjunt amb elements gòtics i barrocs de Vic (Osona) que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
El nucli antic de Vic correspon a l'antic sector emmurallat de la ciutat de Vic, envoltat per les Rambles, creades a partir del 1655, quan es varen enderrocar les cases dels ravals i els convents que tenien adossats, en un intent de fortificar la ciutat.

Història 
Vic és la continuadora de l'antiga Ausa, ciutat de la tribu ibèrica dels austetans (s. III a.C), convertida en municipi romà (s.II d. C) i en seu d'una diòcesis cristiana, que el 516 se cita com a Ausonitanae civitatis

Ocupada pels àrabs vers el 715 i destruïda arran de la rebel·lió d'Aissó (825-826) va ésser restaurada pel comte Guifré el Pilós (879) el qual va aixecar un castell a la part alta, on hi havia el temple romà i segurament la primitiva catedral. La nova catedral es va edificar a la part baixa i entorn d'ella es creà un important raval, conegut pel Vicus ausonae, que ha donat el nom actual a la ciutat

La part superior o ciutat sobirana, era inicialment d'origen comtal però el  va passar a la família dels Senescals, després refosa amb els Montcada, mentre que la part baixa, a tocar del riu Mèder, va ser domini eclesiàstic, fins que el 1315 el bisbe la va cedir al rei Jaume II

Una sola muralla envoltava des del  ambdues partides de la ciutat, que coincidien en el Pla del Mercadal, lloc dels tradicionals mercats de Vic, situat al NE de la ciutat, on es va crear des de l'època medieval l'actual Plaça Major de Vic

A la ciutat arribava a l'edat medieval el camí ral de Barcelona a la Cerdanya, continuació de la primitiva via romana d'Ausa a Barcino i també el camí francès o strata francisca, documentada des del  que travessava Osona de N a S. A ambdós camins se'ls atribueixen els eixos principals o carrers que vinculen les dues antigues partides ciutadanes

L'any 1382 es va refer l'antiga muralla a l'exterior de la qual i al llarg dels camins que conduïen als seus set portals varen sorgir ravals exteriors, que marcarien la naixença dels segles XVII-XVIII

La unió definitiva dels dos sectors de la ciutat es va fer a inicis del  i la va configurar el privilegi del règim municipal únic concedit el 1450 pel rei Alfons el Magnànim. El consell es va establir en la casa de l'antic consell reial (1358) ampliada el  amb la llotja del Pes de la farina i la sala de la columna i remodelada el 1670 pel tracista Fra. Josep de la Concepció : és l'actual casa de la ciutat

La ciutat de dintre de les muralles o Nucli Antic es va configurar entorn de tres centres: la catedral, el castell dels Montcada i l'església de Sant Sadurní, i el Mercadal o Plaça Major. Ells varen configurar l'entramat de carrers que caracteritza el sector històric en el qual dels segles XIV-XVI es va produir una primera floració de grans casals, remodelats i reedificats la majoria els segles  i XVIII, quan apareixen les cases dels grans ciutadans amb sales decorades per Francesc Pla, el Vigatà, o els Marià colomer, pare i fill

També l'erecció de convents i esglésies, sobretot pels Moretó, la dinastia d'arquitectes i escultors que emplena el  va acabar de configurar la ciutat

Una hàbil política de recuperació moderna intenta preservar una de les ciutats de més caràcter i tradició del país.

Referències 

Patrimoni monumental de Vic
Centres històrics de Catalunya
Edificis barrocs de Vic
Edificis gòtics de Vic